Stati Uniti d'America
 Wildwood – città della Contea di Sumter, Florida
 Wildwood – città della Contea di Jefferson, Kentucky
 Wildwood – città della Contea di St. Louis, Missouri
 Wildwood – città della Contea di Cape May, New Jersey
 Wildwood – census-designated place della Contea di Blount, Tennessee
 Wildwood – census-designated place tra le contee di Hardin e Tyler, Texas